«N.B.» — другий студійний альбом британської поп-співачки Наташи Бедінгфілд. Альбом вийшов 30 квітня 2007.

Список композицій

Рецензії 

У більшості випадків альбом «N.B.» отримав позитивні рецензії від музичних критиків, хоча був критикований за дещо легковажний вміст пісень.

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Наташи Бедінгфілд
Альбоми Phonogenic Records
Альбоми Epic Records